A Seborga Hercegség a történelem két, egymástól független hercegségére vonatkozik.

 A Seborga Hercegség (történelmi), melyet 954-ben alapítottak és 1729-ig, a Savoyai protektorátusig bezárólag önálló szuverén állam volt a középkortól az újkorig, majd a második világháborút lezáró békéket követően 1946-ban a Savoyai-ház trónfosztását követően megszűnt létezni.
 A Seborga Hercegség (mikronemzet) egy mikronemzet, vagyis önállóan kikiáltott, de nemzetközileg nem elismert államszerű kis egység, mely a történelmi Seborga Hercegség jogutódjának tartja magát Guido gróf testamentuma alapján. Választott hercege I. Marcello.

 Seborga olasz település Imperia megyében, Liguria tartományban.